Боровинка — топоним в России:

 Боровинка — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Боровинка — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Боровинка — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Боровинка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Боровинка — хутор в Устюженском районе Вологодской области.
 Боровинка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Боровинка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Боровинка — село в Заводоуковском районе Тюменской области.
Боровинка — станция Октябрьской железной дороги.

Другое 
 Боровинка (сорт яблони) — сорт яблони домашней.